Perone – osso della gamba
Perone – genere di alghe della famiglia Botrydiopsidaceae
Bruno Perone – calciatore brasiliano
Ugo Perone – filosofo e accademico italiano
Monte Perone – monte dell'isola d'Elba

Pagine correlate
Peron (disambigua)
Peroni (disambigua)